Gale steht für:
 Gale (Vorname), Vorname, zu Namensträgern siehe dort
 Gale (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gale, von Western Tool Works von 1905 bis 1907 in den USA gebaute Automarke
 Gale (Marskrater)
 Sea Gale, Schiff

Gale ist der Name folgender

Orte in Griechenland:
 Galepsos (Chalkidike), antiker Ort auf der Halbinsel Chalkidike, Griechenland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gale (Idaho)
 Gale (Illinois)
 Gale (Indiana)
 Gale (Kalifornien)
 Gale (New York)
 Gale (Pennsylvania)
 Gale (West Virginia)
 Gale (Town), Town(ship) im Trempealeau County, Wisconsin

geografischer Objekte:
 Gale Escarpment, Geländestufe im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Gale Ridge, Gebirgskamm im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Mount Gale, Berg im Viktorialand, Antarktika

GALE ist eine Abkürzung für:
 UDP-Glucose-4-Epimerase, ein Enzym

Siehe auch:

 Galle (Begriffsklärung)
 Gail (Begriffsklärung)

Abkürzung